Литву на конкурсе песни Евровидение 2008 в первом полуфинале представил Йеронимас Милюс с песней «Nomads in the Night». Исполнитель не прошёл в финал, заняв 16 место в полуфинале и набрав 30 очков.

Национальный отбор 
Финал литовского отбора Eurovizija прошёл 2 февраля. 2 исполнителя допущены напрямую до финала — это Julija Ritcik в дуэте с Girmantes Vaitkutes и Aiste Pilvelyte.

35 других исполнители должны были пройти через полуфиналы отбора, которые прошли 12, 19 и 26 января. По 4 песни из каждого полуфинала вышли в финал, позже добавлен один «вайлдкард», таким образом в финале приняли участие 15 песен.

Всего было получено 42 заявки от граждан Литвы и 31 заявка от зарубежных композиторов.

Победителей полуфиналов выбирали телезрители и жюри, выбор в финале целиком основывался на телеголосовании.

Голосования 
В финал Литва не прошла. В полу-финале Литве 12 баллов дала

В полуфинале

В финале

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения
 Литва на конкурсе песни Евровидение 2008
 Сайт национального отбора Eurovizija

Страны на «Евровидении-2008»